The Time of Our Singing steht für:

 englischer Originaltitel des Romans Der Klang der Zeit von Richard Powers (2003)
 The Time of Our Singing (Oper), Oper von Kris Defoort (2021)